Druk tsendhen est l'hymne national du Royaume du Bhoutan depuis 1953. Il fut composé par Aku Tongmi, les paroles sont de Dasho Gyaldun Thinley.

Paroles

Références

Liens externes 
  Version MP3 vocale et instrumentale
  Fichier MIDI sur National anthems.net
  Version chantée par des enfants

Hymne national
Hymne royal
Musique bhoutanaise